(6359) Dubinin
 Piotr Dubinin

Zobacz też:
 Wiktor Dubynin